Vrabcová ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Vrabcová (* 1995), slowakische Fußballspielerin
 Eva Vrabcová-Nývltová (* 1986), tschechische Skilangläuferin